Algeciras kan syfta på:

 Algeciras – en kommun i Spanien
 Algeciras Port – kommunens hamn
 Algeciras (kommun) – en kommun i Colombia
 Algeciras (ort i Colombia, Huila, Algeciras) – kommunens huvudort
 Algeciras BM – en handbollsklubb från Spanien
 Algecirasfördraget – ett fördrag från 1906